Чемпионат Дании по шахматам 1939 проходил в Нестведе.

Таблица

Матч-турнир за первое место 
Матч-турнир прошёл в Копенгагене с 23 по 28 апреля.

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1939
 DM-Omkamp 1939

Чемпионаты Дании по шахматам
1939 год в шахматах